Labidoplax är ett släkte av sjögurkor som beskrevs av Östergren 1898. Labidoplax ingår i familjen masksjögurkor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Masksjögurkor
Labidoplax